— дух-ёкай в японском фольклоре, схожий с ванюдо. Описывается в образе прекрасной девушки, которая в ночное время разъезжает на одноколёсной тележке (типичной для периода Эдо) с огненным колесом и проклинает всех, кто осмеливается на неё посмотреть.
 
Согласно легенде, в катава-гуруму превратилась женщина, которая везла в своей тележке с поля первые плоды урожая того года. Но на пустынной дороге к селению за ней с недобрыми намерениями погнался старик-злодей, который лишил её жизни. С того времени дух этой женщины завладел тележкой, и встреча с ней не приносит ничего хорошего.

Рассказы о катава-гуруме 
О встречах с катава-гурумой сообщали в разных районах Японии. Наиболее известен рассказ из исторической провинции Оми, где этот дух терроризировал одну деревню, так, что местные жители не осмеливались выходить или выглядывать на улицу после угасания сумерек. Но какая-то любопытная женщина не сдержалась и, приоткрыв дверь, подсмотрела когда дух проезжал мимо её дома. От катава-гурумы это не укрылось и она воскликнула: «Чем на меня смотреть, лучше бы за детьми смотрела». И в то же мгновение из этого дома исчезли дети. В отчаянии и раскаянии, несчастная мать написала на листке бумаги покаянные строфы, которые прикрепила к наружной стороне двери. В этом письме женщина умоляла возвратить ей малышей. В следующую ночь катава-гурума прочитала её послание и, похвалив женщину, вернула её детей, а на улицах деревни страшную тележку больше никогда с тех пор не видели.

Ссылки 
  著者不詳 「諸国百物語」『江戸怪談集』下、高田衛編・校注、岩波書店〈岩波文庫〉, 1989, стр. 13-15. ISBN 978-4-00-302573-4.
  菊岡沾涼 「諸国里人談」『奇談異聞辞典』 柴田宵曲編、筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉, 2008, стр. 132. ISBN 978-4-480-09162-8.
  津村淙庵 「譚海」『日本庶民生活史料集成』第8巻、青木虹二他、三一書房, 1969, стр. 128—129.
  村上健司編著 『日本妖怪大事典』 角川書店〈Kwai books〉, 2005, стр. 108. ISBN 978-4-04-883926-6.
  千葉幹夫 『妖怪お化け雑学事典』 講談社、1991, стр. 194—195. ISBN 978-4-06-205172-9.

Придорожный ёкай